The Lapins Crétins : Retour vers le passé
Preuve à l'appui (série télévisée)#Quatrième saison (2004-2005)
Retour vers le passé, épisode 9 de la saison 2 de La Quatrième Dimension

Voir aussi 
 Départ pour le passé, épisode du Capitaine Flam